L’Illyrie est une province romaine ;
 Illyria est le nom de la planète sur laquelle Francis Sandow a façonné l'île des morts dans le roman éponyme de Roger Zelazny ;
 Illyria est un personnage de la série télévisée Angel.